Veliki Bukovec (Varaždin), een gemeente in de Kroatische provincie Varaždin
Veliki Bukovec (Mače), een plaats in de gemeente Mače in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje